Penseldubbelfotingar (Polyxenida) är en ordning av mångfotingar. Penseldubbelfotingar ingår i klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Polyxenida 144 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar